Музыкальная шкатулка:
 Музыкальная шкатулка — механический заводной музыкальный инструмент.
 Музыкальная шкатулка (фильм, 1932) — фильм с участием Лорела и Харди.
 Музыкальная шкатулка (фильм, 1989) — фильм Коста-Гавраса.

См. также 
 Music Box